Harmoniella är ett släkte av svampar. Harmoniella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Harmoniella